Бате́т () — испанская фамилия:
 Батет, Доминго (1872—1937) — испанский генерал.
 Батет, Меричель (род. 1973) — испанский политик, председатель Конгресса депутатов Испании. Внучка Доминго Батета.